Eurville est le nom de deux anciennes communes françaises :
 Eurville, (Haute-Marne), aujourd'hui intégrée à Eurville-Bienville
 Eurville, (Seine-Maritime), aujourd'hui intégrée à Val-de-Saâne